Иван Левицкий:
 Левицкий, Иван (в схиме Иларион, в монашестве Иосиф; 1831—1891) — архимандрит; ризничий московской патриаршей ризницы и настоятель московского Высокопетровского монастыря.
 Левицкий, Иван Акимович (в монашестве Иоаким; 1853—1921) — епископ Православной Российской Церкви, епископ Нижегородский и Арзамасский; русский духовный писатель.